Provinciaal Archeologisch Museum Zuid-Oost-Vlaanderen kan betekenen:
 Provinciaal Archeologisch Museum (Ename)
 Provinciaal Archeocentrum Velzeke (vroeger Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke)